Lussbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Lussbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs in Tirol
 Lussbach (Loisach), linker Zufluss der Loisach in Tirol
 Lussbach (Pitze), linker Zufluss der Pitze in Tirol

Siehe auch:
 Lußgraben